Sutravarana är ett släkte av svampar. Sutravarana ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sutravarana